A 20 427-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Dunakeszi és Fót közigazgatási területének határvidékén.

Nyomvonala 
Az M2-es autóút 20+900-as kilométerszelvényénél lévő Dunakeszi–Fót csomópont négy átkötő ágának egyike: a 2101-es útról ágazik ki, annak a 3+500-as kilométerszelvénye közelében, és az M2-esre vezet rá, Budapest felé. Kiágazása után északkeleti irányba indul, majd folyamatosan az itt déli irányba haladó autóút mellé fordul és hozzásimul. Kezdőpontja még Dunakeszi közigazgatási területen található, majd átlép Fót területére. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint pontosan 200 méter.

Díjfizetés 
Mivel az M2-es autóút használata a 37/2007. (III.26.) GKM rendelet 2015. januári módosítása alapján teljes hosszában díjköteles – országos vagy Pest megyei e-matricával vehető igénybe –, ezért a ráhajtó útjaira, tehát erre az útra sem érdemes rákanyarodni előzetesen megváltott, érvényes matrica nélkül.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek

20427
Dunakeszi
Fót